13. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 7–8 stycznia 1984 roku w Assen, w Holandii. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Po raz trzeci z rzędu mistrzynią została reprezentantka Niemiec Wschodnich Angela Stahnke. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. Na najwyższym stopniu podium stanął reprezentant ZSRR Walerij Guk. Do biegu na 3000 m/5000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 34 łyżwiarki (33 sklasyfikowane) i 40 łyżwiarzy (38 sklasyfikowanych) z 17 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DNF – nie ukończyła, NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, DNS – nie wystartował, NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim
1984 w sportach zimowych
1984 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Assen